Систола — один з станів серцевого м'яза при серцебитті.
 Систола — стилістична фігура в мовознавстві.